Garden Plain bezeichnet:
 Garden Plain (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Garden Plain Township
 Garden Plain (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Sedgwick County